Куверманс () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Вим Куверманс (род. 1960) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Данни Куверманс (род. 1978) — нидерландский футболист.
 Марк Куверманс (род. 1968) — нидерландский теннисист и бизнесмен.